Johan August Meijerfeldt kan syfta på: 

 Johan August Meijerfeldt (1664-1749), greve, general, riksråd. 
 Johan August Meijerfeldt (1725-1800), greve, fältmarskalk.